Helene steht für:

 Helene, ein weiblicher Vorname
 Helene (Malerin) (4. Jahrhundert v. Chr.), Malerin der Antike
 Helene, Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Helene von Hülsen (1829–1892)
 Helene, Interpretenname der französischen Sängerin Hélène Rollès (* 1966)
 Helena (Euripides), Tragödie des griechischen Tragikers Euripides
 Helene, Märchen bei Ludwig Bechstein, siehe Die wahre Braut
 Helene (Tegtmeyer), Roman von Emilie Tegtmeyer 
 Helene (Werefkin), Gemälde der Malerin Marianne von Werefkin
 Helene (Mond), Mond des Planeten Saturn
 Helene (Pferd), Lieblingspferd des württembergischen Königs Friedrich I.
 Hélène-Insel, Insel im Géologie-Archipel in der Antarktis

Siehe auch:
 Helena (Begriffsklärung)
 Birne Helene, eine Süßspeise
 Die fromme Helene, Bildergeschichte von Wilhelm Busch
 Helenental im Wienerwald
 Sainte-Hélène (Begriffsklärung)
 Zeche Helene (Begriffsklärung)